Der Pflanzenname Pfluder bezeichnet folgende Unterarten:
Prunus domestica subsp. ovalis
Prunus domestica subsp. insititia, siehe Kriechenpflaume.